Oldendorf kan syfta på:

 Oldendorf, Schleswig-Holstein – en kommun i Kreis Steinburg i Schleswig-Holstein
 Oldendorf, Stade – en kommun i Landkreis Stade i Niedersachsen 
 Oldendorf (Luhe) – en kommun i Kandkreis Lüneburg i Niedersachsen

Se även
 Hessisch Oldendorf